Möhle ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Möhle (1888–1962), sozialdemokratischer Kommunalpolitiker in Hannover, mehrfach durch das NS-Regime verfolgt
 Klaus Möhle (* 1952), deutscher Politiker (SPD) 
 Martin Möhle (1929–1988), deutscher Trompeter, Komponist und Arrangeur
 Matthias Möhle (* 1959), deutscher Politiker (SPD)
 Sascha Möhle (* 1972), deutscher American-Football-Spieler
 Willi Möhle (* 1950), deutscher Handballspieler